Шкабарня́ — фамилия.

 Шкабарня, Ольга Сергеевна (род. 1987) — российская актриса, порноактриса, инструктор по скалолазанию.
 Шкабарня, Юрий Викторович (род. 1965) — российский тренер по пауэрлифтингу.